Världsmästerskapet i curling för herrar 2018 (officiellt 361° World Men's Curling Championship 2018) arrangerades i Paradise (utanför Las Vegas), Nevada, USA den 31 mars–8 april 2018. Detta var det 60:e världsmästerskapet. Sverige vann turneringen genom att slå Kanada i finalen.

Kvalificerade lag 
 Värdland
  
 Ett lag från den amerikanska zonen
 
 Åtta lag från 2017 års europamästerskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tre lag från 2017 års pacific-asiatiska mästerskap

Deltagare 
{| class=wikitable
|-
!width=200|
!width=200|
!width=200|
!width=200|
!width=200|
|-
|A.S.D. Trentino Curling, Cembra
Fyra: Amos Mosaner
Skip: Joël Retornaz
Tvåa: Andrea Pilzer
Etta: Daniele Ferrazza
Reserv: Fabio Ribotta
Coach: Sören Gran
|Hokkaido Bank Curling Stadium, Sapporo
Fyra: Go Aoki
Skip: Masaki Iwai
Tvåa: Ryotaro Shukuya
Etta: Yutaka Aoyama
Reserv: Nisato Koji
Coach: J.D. Lind
|Bally Haly G&CC & St. John's CC, St. John's
Skip: Brad Gushue
Trea: Mark Nichols
Tvåa: Brett Gallant
Etta: Geoff Walker
Reserv: Thomas Sallows
Coach: Jules Owchar
|Harbin CC, Harbin
Skip: Dejia Zou
Trea: Qiang Zou 
Tvåa: Jingtao Xu
Etta: Zhilin Shao
Reserv: Yanlong Ma
Coach: Marcel Rocque
|CC PWA Zoetermeer, Zoetermeer
Skip: Jaap van Dorp
Trea: Wouter Goesgens
Tvåa: Laurens Hoekman
Etta: Carlo Glasbergen
Reserv: Alexander Magan
Coach: Shari Leibbrandt-Demmon
|-
!width=200|
!width=200|
!width=200|
!width=200|
!width=200|
|-
|Oppdal CK, OppdalSkip: Steffen Walstad
Trea: Markus Høiberg
Tvåa: Magnus Nedregotten
Etta: Magnus Vågberg
Reserv: Steffen Mellemseter
Coach: Thomas Løvold
|Moskvitch CC, MoskvaSkip: Aleksej Timofejev
Trea: Sergej Gluchov
Tvåa: Artur Razjabov
Etta: Jevgenij Klimov
Reserv: Artem Sjmakov
Coach: Aleksandr Kozyrev
|CC Bern, BernSkip: Marc Pfister  
Trea: Enrico Pfister
Tvåa: Raphael Märki
Etta: Simon Gempeler
Reserv: Jan Hess
Coach: Robert Hürlimann
|Gogar Park CC, EdinburghSkip: Bruce Mouat
Trea: Grant Hardie
Tvåa: Bobby Lammie
Etta: Hammy McMillan
Reserv: Ross Paterson
Coach: Alan Hannah
|Karlstads CK, Karlstad 
Skip: Niklas Edin
Trea: Oskar Eriksson
Tvåa: Rasmus Wranå
Etta: Christoffer Sundgren
Reserv: Henrik Leek
Coach: Fredrik Lindberg
|-
!width=200|
!width=200|
!width=200|
|-
|Gyeongsangbukdo Sports Council CC, Norra GyeongsangSkip: Kim Chang-min
Trea: Seong Se-hyeon
Tvåa: Kim Min-chan
Etta: Lee Ki-bok
Reserv: Oh Eun-suCoach: Lim Myung-sup
|Baden Hills G&CC, RheinmünsterSkip: Alexander Baumann
Trea: Manuel Walter
Tvåa: Daniel Herberg
Etta: Ryan Sherrard
Reserv: Sebastian Schweizer
Coach: Martin Beiser
|Granite Curling Club, SeattleFyra: Greg Persinger
Skip: Rich Ruohonen
Tvåa: Colin Hufman
Etta: Philip Tilker
Reserv: Christopher Plys
Coach: Phillip Drobnick
|
|
|}

 Grundomgångar 
I grundomgången möter alla 13 lag varandra, d.v.s. varje lag spelar 12 omgångar. De sex främsta lagen går till slutspel. Av dessa går de två främsta lagen i grundomgången direkt till semifinal, medan de övriga fyra lagen spelar varsin kvalmatch om resterande två platser i semifinalen. 

 Tabell Slutställning i grundspelet Matcher och resultat Alla rundor spelas efter Pacific Daylight Time  (UTC –7:00).

Runda 1Lördag 31 mars, 13:30Runda 2Lördag 31 mars, 18:30Runda 3Söndag 1 april, 08:30Runda 4Söndag 1 april, 13:30Runda 5Söndag 1 april, 18:30Runda 6Måndag 2 april, 08:30Runda 7Måndag 2 april, 13:30Runda 8Måndag 2 april, 18:30Runda 9Tisdag 3 april, 08:30Runda 10Tisdag 3 april, 13:30Runda 11Tisdag 3 april, 18:30Runda 12Onsdag 4 april, 08:30Runda 13Onsdag 4 april, 13:30Runda 14Onsdag 4 april, 18:30Runda 15Torsdag 5 april, 08:30Runda 16Torsdag 5 april, 13:30Runda 17Torsdag 5 april, 18:30Runda 18Fredag 6 april, 08:30Runda 19Fredag 6 april, 13:30Runda 20Fredag 6 april, 18:30 Slutspel 

 Kvalspel Lördag 7 april, 08:30Semifinal 1Lördag 7 april, 13:30Semifinal 2Saturday, April 7, 18:30 Bronsmatch Söndag 8 april, 12:00 Final Söndag 8 april, 17:00''

TV-sändningar 
Från Sverige ses tävlingarna lämpligast på Eurosport.

Vinnare

Referenser 
 Matcher och resultat

Externa länkar 
 Officiell hemsida

Curlingtävlingar
2018 i USA
Curling i USA
Sportevenemang i USA
Sportåret 2018